К-50 — советская атомная подводная лодка проекта 627А «Кит»;
 К-50 — пистолет-пулемёт